Lambach kan syfta på:
 Lambach, Frankrike – en kommun
 Lambach, Österrike – en kommun